Clements kan som auktorsförkortning betyda:

 Kendall D. Clements
 Frederic Edward Clements

Robotskapade auktorsförkortningar